(1979- ), golfeur français ;
Laurent Delamontagne (1965- ), footballeur français ;
Patrick Delamontagne (1957- ), footballeur français.
Patronyme français